Capol steht für:
 Capol (Adelsgeschlecht), altes Schweizer Geschlecht aus dem Kanton Graubünden

Capol ist der Familienname folgender Personen:
 Caspar de Capol (1506–1540), Schweizer Domdekan von Chur
 Daniel de Capol (1722–1792), Schweizer Politiker und Militär
 Hans Capol (1470–1560), Schweizer Politiker und Militär

 Johann Gaudenz Capol (1641–1723), Schweizer Politiker und Militär, Erbauer des Schlössli von Flims
 Jürg Capol (* 1965), Schweizer Skilangläufer
 Marco Capol (1921–1980), Schweizer Psychologe
 Wolf Capol (1473–1563), Schweizer Historiker

Siehe auch:
 Capaul (französisch Capoul, Chapaul, Capaull, Kapaul), Schweizer Adelsgeschlecht